Жена фермера
 Жена фермера (пьеса) — пьеса британского писателя, поэта и драматурга Идена Филлпоттса.
 Жена фермера (фильм, 1928) — комедия Альфреда Хичкока.
 Жена фермера (фильм, 1941) — драма Нормана Ли и Лесли Арлисс.
 Жена фермера (фильм, 1998) — короткометражная драма Роберта Тейлора.

См. также 
 Жена (значения)
 Жена путешественника во времени (значения)